Лещенка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лещенка — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.
 Лещенка — деревня в Кировском районе Могилёвской области.
 Лещенка — деревня в Краснопольском районе Могилёвской области.